Charles Sprague ist der Name folgender Personen:

* Charles Sprague (Dichter) (1791–1875), US-amerikanischer Dichter
 Charles A. Sprague (1887–1969), US-amerikanischer Politiker (Oregon)
 Charles Ezra Sprague (1842–1912), US-amerikanischer Buchhalter und Volapükist 
 Charles F. Sprague (1857–1902), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)
 Charles James Sprague (1823–1903), US-amerikanischer Botaniker, Kurator und Poet